Strada statale 252 di Palmanova – strada che collega Codroipo a Palmanova in Friuli-Venezia Giulia
Strada statale 530 di Porto Venere – strada che collega La Spezia a Porto Venere in Liguria
Strada Napoleonica (Trieste) – una passeggiata panoramica sul ciglione del Carso triestino